«Против правил» — четвёртый студийный альбом российского поп-певца Димы Билана, выпущенный в июне 2008 году на лейбле «Мистерия звука».

Общая информация 
Альбом был выпущен спустя месяц после победы на конкурсе песни «Евровидение» и включает в себя три версии песни-победительницы конкурса «Believe» — оригинальную, русскую («Всё в твоих руках») и испанскую («Secreto»). Также в альбом вошла русская версия песни «№ 1 Fan» — «Я твой номер один», и планировалась к выпуску испанская версия песни под названием «No hay otra igual», но вместо неё в альбом вошла композиция «Porque aún te amo».

Список композиций

Видеоклипы 
 «Believe» Реж. Павел Худяков
 «Горе-зима» Реж. Гоша Тоидзе
 «Number one fan» Реж. Тради Беллингер
 «Я твой номер один» Реж. Тради Беллингер

Примечания

Ссылки 
 Альбом «Против правил»

Альбомы Димы Билана
Альбомы лейбла «Мистерия звука»